Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1939 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 5 по 9 марта 1939 года. Турнир проводился в 13-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 13-й раз.
 
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Bert Hall, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Ross Kennedy), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Roland David).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1939
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1939 году
Март 1939 года